Grand Prix San Marina 1985 (oficiálně V Gran Premio di San Marino) se jela na okruhu Autodromo Enzo e Dino Ferrari v Imole v Itálii dne 5. května 1985. Závod byl třetím v pořadí v sezóně 1985 šampionátu Formule 1.

Kvalifikace

Závod

Průběžné pořadí po závodě 
Pohár jezdců

Pohár konstruktérů

Odkazy

Reference 

Formule 1 v roce 1985
Grand Prix San Marina